Аллохтон  может означать:
 Аллохтон —  термин в геологии.
 Аллохтон — вид (род, семейство) организмов, проникших в данную местность при расселении (миграции) из места, где они возникли в процессе эволюции.